Голубки— многозначный термин:

География 
 Голубки — посёлок в Назаровском районе Красноярского края.
 Голубки — деревня в Любинском районе Омской области.
 Голубки — деревня в Называевском районе Омской области.
 Голубки — река в Тульской области, левый приток Красивой Мечи.

Биология 
 Голубки — уменьшительно-ласкательное название голубей.
 Голубки — народное название растения водосбор.